Paramigdolus é um gênero de coleóptero da tribo Anoplodermatini (Anoplodermatinae). Na qual compreende uma única espécie distribuída apenas na Argentina.

Espécie 
 Paramigdolus tetropioides (Fairmaire, 1893)

Anoplodermatini
Paramigdolus